Der Colortex Budapest Grand Prix 2001 war ein Damen-Tennisturnier in Budapest. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 14. bis 22. April 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Budapest